Los Arenales puede designar:

 Los Arenales del Sol, playa y localidad de la provincia de Alicante, Comunidad Valenciana, España.
 Acuífero Los Arenales, acuífero de la cuenca del Duero, en Castilla y León, España.
 Los Arenales, núcleo de población del municipio de Écija, en la provincia de Sevilla, Andalucía, España.
 Los Arenales, núcleo de población del municipio de Calvarrasa de Abajo, en la provincia de Salamanca, Castilla y León, España.
 Los Arenales, centro de esquí en la región de La Araucanía, Chile.